Hagiografies:
 Sant Llorenç (màrtir), màrtir cristià la festivitat del qual se celebra el 10 d'agost 
 Sant Llorenç Justinià o Lorenzo Giustiniani, sant i patriarca de Venècia del segle XVI
 Sant Llorenç de Brindisi, frare caputxí i sant italià, mort en 1619
 Sant Llorenç de Canterbury, segon arquebisbe de Canterbury, mort en 619
 Entitats de població:
 El Balcó de Sant Llorenç, nucli al municipi de Castellar del Vallès, al Vallès Occidental
 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, parc natural al massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac (Bages)
 Sant Llorenç (Campdevànol), nucli al municipi de Campdevànol, al Ripollès
 Sant Llorenç (barri de València), barri de València
 Barri de Sant Llorenç (Terrassa), barri de Terrassa, al Vallès Occidental, al districte 6 o del Nord-est
 Sant Llorenç, antic nom de la Serra del Mont, entre l'Alt Empordà i la Garrotxa.
 Sant Llorenç de Balàfia, nucli al municipi de Sant Joan de Labritja a l'illa d'Eivissa
 Sant Llorenç de les Arenes, nucli al municipi de Foixà, al Baix Empordà
 Sant Llorenç des Cardassar, municipi de Mallorca
 Sant Llorenç de Cerdans, municipi al Vallespir
 Sant Llorenç d'Hortons, municipi a l'Alt Penedès
 Sant Llorenç de Montgai, nucli al municipi de Camarasa, a la Noguera
 Sant Llorenç de Morunys, municipi al Solsonès
 Sant Llorenç de la Muga, municipi al l'Alt Empordà
 Sant Llorenç del Munt, massís muntanyós a la Serralada Prelitoral Catalana a cavall entre les comarques del Vallès Occidental i el Bages 
 Sant Llorenç de la Salanca, municipi al Rosselló
 Sant Llorenç Savall, municipi al Vallès Occidental
 Veïnat de Sant Llorenç, nucli al municipi de Llagostera, al Gironès
 Edificis:
 Sant Llorenç d'Argençola, església al nucli d'Argençola (l'Anoia) 
 Església de Sant Llorenç de Càlig, església al municipi de Càlig (Baix Maestrat)
 Església de Sant Llorenç de les Arenes, església al poble de Sant Llorenç de les Arenes, al municipi de Foixà
 Església de Sant Llorenç de Lleida, església a la ciutat de Lleida
 Església parroquial de Sant Llorenç Màrtir, església al municipi de Massalfassar, Horta Nord
 Sant Llorenç del Mont (impròpiament, Sant Llorenç de Sous), monestir benedictí a la muntanya del Mont a Albanyà (Alt Empordà)
 Monestir de Sant Llorenç del Munt, monestir benedictí dalt de tot de la Mola, al municipi de Matadepera
 Sant Llorenç de Perles, capella al municipi de Vilademuls (Pla de l'Estany)
 Sant Llorenç de Ratera, capella al nucli de Ratera (municipi dels Plans de Sió, la Segarra) 
 Sant Llorenç de Saraís, església parroquial romànica al poble abandonat de Saraís (la Vall de Boí, Alta Ribagorça) 
 Sant Llorenç de Sous, església al poble de Sous, a Albanyà (Alt Empordà), construïda entre les restes del monestir de Sant Llorenç del Mont
 Església de Sant Llorenç de Montgai
 Miscel·lània:
 Llàgrimes de Sant Llorenç, pluja de meteors
 Riu Sant Llorenç, gran riu a l'Amèrica del Nord fronterer entre el Canadà i els Estats Units
 Esplai Sant Llorenç, esplai de Sant Feliu de Llobregat